Ко́нор Га́ллахер (; родился 6 февраля 2000, Эпсом, Суррей) — английский футболист, полузащитник клуба Премьер-лиги «Челси» и сборной Англии.

Клубная карьера 
Конор  — воспитанник юношеской академии «Челси». Выступает за клуб с шестилетнего возраста. В марте 2017 года подписал свой первый профессиональный контракт.

Летом 2021 года отправился в «Кристал Пэлас» в сезонную аренду.

Карьера в сборной 
11 октября 2017 года дебютировал в составе сборной Англии до 17 лет, выйдя на замену Ташану Оукли-Буту в матче группового этапа чемпионата мира для игроков до 17 лет против сборной Мексики. Всего на том чемпионате мира принял участие в четырёх матчах, включая победный финал против испанцев.

21 марта 2018 года дебютировал за сборную Англии до 18 лет в матче против сборной Катара до 19 лет.

Достижения 
 Англия (до 17 лет)
 Победитель чемпионата мира (до 17 лет): 2017

 «Челси»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2018/19

 Личные достижения
 Лучший молодой игрок «Челси»: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Челси»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Челси»